

Wydarzenia 

 budowa Bazyliki Porcia w Rzymie